Laznica (Cerkno), een plaats in Slovenië in de gemeente Cerkno
 Laznica (Maribor), een plaats in Slovenië in de gemeente Maribor
 Laznica (Žagubica), een plaats in Servië in de gemeente Žagubica